Bergpas, een lager gelegen deel van een bergrug
Colkraag, een omgeslagen rand van een kledingstuk op de plek van de nek
Col legno, muziekterm die aangeeft dat, in plaats van de haren, het hout van de strijkstok over de snaren beweegt
Duif (sterrenbeeld)